Дру́жбинский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алейском районе Алтайского края России. 

Административный центр — село Дружба.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 1162 человека, в том числе 541 мужчина и 621 женщина.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Алейского района
Сельские поселения Алтайского края